

Codici 
 TOM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Timbuktu (Mali)
 tom – codice ISO 639-3 della lingua tombulu
 TOM – codice ISO 3166-2:RU dell'oblast' di Tomsk

Geografia 
 Tom' – fiume della Russia, tributario dell'Ob'
 Tom' –  fiume della Russia, affluente sinistro della Zeja
 Tom – città del Ghana

Musica 
 Tom-tom, detto anche muto o semplicemente tom in italiano – strumento musicale a percussione 
 Tom – lamellofono o più propriamente idiofono a pizzico

Persone
 Lauren Tom (1961) – attrice e doppiatrice statunitense
 Nicholle Tom (1978) – attrice e doppiatrice statunitense
 Robert Tom (1978) – ex calciatore vanuatuano

Personaggi immaginari 
 Tom – personaggio della serie televisiva Lost
 Tom – personaggio della banda Disney
 Tom – personaggio del manga ed anime One Piece
 Tom Bombadil – personaggio de Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien
 Tom Cat – personaggio del cartone animato Tom & Jerry
 Tom Riddle – personaggio di Harry Potter di J. K. Rowling
 Tom Kranich – personaggio della serie televisiva Squadra Speciale Cobra 11
 Zio Tom – personaggio del romanzo La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe

Sigle 
 Telecom Operations Map
 Territoire d'outre-mer – territorio d'oltremare, un tipo di suddivisione territoriale della Francia
 Theory of Mind – teoria della mente, concetto psicologico

Altro 
 Tom – diminutivo di Thomas, corrispondente al nome proprio italiano Tommaso
 Tom – serie televisiva d'animazione
 TOM – linguaggio di programmazione
 TomTom – società olandese che produce sistemi di navigazione satellitare

Pagine correlate 
 Thom